Ces oeuvres sont des adaptations de la bande dessinée Chroniques de l'ère Xenozoïque :
 Cadillacs and Dinosaurs, un jeu vidéo d'arcade sorti en 1993 ;
 Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm, sa suite ;
 Cadillacs et Dinosaures (Cadillacs and Dinosaurs), une série animée diffusée à la télévision en 1993-1994 ;
 Cadillacs and Dinosaurs, un jeu de rôle.